Havlín může být: 
 Havlín (kopec), kopec s kostelem svatého Havla u centra pražské čtvrti Zbraslav
 České příjmení, ženskou variantou je Havlínová. 
 František Havlín (1908–1969) – český a československý politik Komunistické strany Československa a poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSR.
 Josef Havlín – více osob
 Milan Havlín (1928–2007) – kanadský zahradní architekt českého původu
 Oldřich Havlín (1902–?) – český fotbalista
 Ondřej Havlín (* 1955) – český soudce a diplomat

Česká příjmení